Чемпионат Колумбии по футболу 1960 — 13-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1960 на RSSSF

1960
Футбол в Южной Америке в 1960 году
1960 год в Колумбии